Filipów (gemeente)
 Filipów (Podlachië)